Trofeo Teresa Herrera puede referirse a los siguientes torneos celebrados en la ciudad de La Coruña (España):

 Trofeo Teresa Herrera de fútbol.
 Trofeo Teresa Herrera de pádel.
 Trofeo Teresa Herrera de traineras.